Aktywność polityczna - ogół działań polegających na formułowaniu i realizacji celów politycznych, związanych z rolami spełnianymi przez jednostki bądź grupy w ramach systemu politycznego. Aktywność polityczna określa stopień uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji oraz poziom zaangażowania w życie polityczne.

Aktywność polityczna może być rozumiana także jako uczestnictwo polityczne.

Teoria polityki